Dušení může znamenat:
 dušení (medicína) – urgentní stav v lékařství (včetně dušení při polykání a jeho první pomoci)
 udušení – smrt v důsledku dušení
dušení (vaření) – tepelná úprava pokrmu

Související články 
 uškrcení
 zardoušení

Externí odkazy